Сибиуская архиепископия (, , , ) — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Сибиу. Входит в состав Трансильванской митрополии. Действует на территории жудецов Сибиу и Брашов.

Архиепископ Сибиуский одновременно является митрополитом Трансильванским и управляет Трансильванской митрополией. Правящим архиепископом с 2005 года является Лаврентий (Стреза). Викарием архиепископии с 2015 года является епископ Фэгэрашский Иларион (Урс).

История 
В конце XVII века, после присоединения Трансильвании к Империи Габсбургов и перехода митрополита Афанасия (Ангела) в католицизм, православная Трансильванская митрополия с центром в Алба-Юлии была упразднена. После смерти архиепископа Мараморошского Иосифа (Стойки) в 1711 году православные Трансильвании оказались без архиерейского возглавления.

Только в 1761 году, после многочисленных протестов и беспорядков и благодаря настоянию России, австрийские власти разрешили восстановить православную епархию, но не в Алба-Юлии, а в городе Германштадте (Сибиу). Первоначально Сибиуская епархия находилась под управлением Будимских епископов автокефальной Карловацкой митрополии. Только 6 ноября 1783 года, по рекомендации митрополита Карловацкого Моисея (Путника), император Иосиф II подписывает указ о назначении архимандрита Гедеона (Никитича) епископом Трансильванским. 1 июля 1784 года он был возведён на кафедру в Сибиу. В начале 1786 года 981 приход епархии были поделены на 31 благочиние. Следует отметить, что до 1811 года кафедра находилась не в самом городе, а в близлежащем селе Рэшинари.

24 декабря 1864 года императорским указом из Карловацкой патриархии была выделена Германштадтская митрополия, получившая автокефальный статус. Кроме Германштадтской (Сибиуской) архиепископии в митрополию вошли Арадская и новообразованная Карансебешская епархии. В 1919 году митрополия включена в состав Румынской православной церкви.

В 1949 году жудец Хунедоара был передан в состав Арадской епархии. В 1975 году восстановлена епархия Алба-Юлии. В 1994 году жудец Ковасна передан в состав новообразованной Ковасненской и Харгитской епархии

Благочиния 
По состоянию на 2019 год приходы архиепископии разделена на 10 протопопий (благочиний):
 Брашов — 52 прихода и 16 миссионерских единиц
 Сибиу — 67 приходов и 7 миссионерских единиц
 Фэгэраш — 79 приходов и 6 миссионерских единиц
 Медиаш — 64 прихода и 3 миссионерские единицы
 Бран-Зэрнешти — 39 приходов и 2 миссионерские единицы
 Сэчеле — 37 приходов и 3 миссионерские единицы
 Сэлиште — 53 прихода и 1 миссионерская единица
 Рупя — 31 приход и 9 миссионерских единиц
 Авриг — 41 приход и 2 миссионерские единицы
 Агнит — 41 приход и 9 миссионерских единиц

Монастыри 
На 2019 год в жудеце Брашов действует 10 монастырей и 5 скитов:
 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы
 Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы — Фэгет (Бохолц)
 Монастырь Святого Апостола Андрея
 Монастырь Святого Георгия
 Монастырь Преображения Господня
 Монастырь Святого Николая
 Монастырь Покрова Пресвятой Богородицы
 Монастырь Святого Иоанна Крестителя
 Монастырь Святого Пантелеимона — Колцул-Килиилор
 Монастырь Собора Святых Апостолов
 Скит Святого Иоанна Крестителя (Раду Негру)
 Скит Рождества Пресвятой Богородицы
 Скит Воскресения Румынских Святых (Собора Румынских Святых)
 Скит Воскресения Всех Святых
 Скит Святых Равноапостольных Константина и Елены
 Скит Святого Ефрема Нового

В жудеце Сибиу действуют 8 монастырей и 7 скитов:
 Монастырь Святых Апостолов Петра и Павла
 Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы
 Монастырь Святой Троицы
 Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы — Мэгура
 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы
 Монастырь Святой Троицы
 Монастырь Святого Пророка Илии
 Монастырь Воздвижения Креста Господня
 Скит Преображения Господня
 Скит Святого Великомученика Георгия — Фолтя
 Скит Рождества Пресвятой Богородицы
 Скит Святого Иоанна Иакова Хозевита
 Скит Вознесения Господня
 Скит Святого Серафима Саровского
 Скит Покрова Пресвятой Богородицы

Архиереи 
 Гедеон (Никитич) (1784 — 20 ноября 1788)
 Герасим (Адамович) (1789—1796)
 Василий (Мога) (23 апреля 1811 — 17 октября 1845)
 Андрей (Шагуна) (18 апреля 1848 — 28 июня 1873)
 Прокопий (Ивачкович) (7 сентября 1873 — 31 июля 1874)
 Мирон (Романул) (21 ноября 1874 — 16 октября 1898)
 Иоанн (Мециану) (31 декабря 1898 — 3 февраля 1916)
 Василий (Мангра) (29 октября 1916 — 14 октября 1918)
 Иоанн (Папп) (октябрь 1918 — май 1920) , еп. Арадский
 Николай (Бэлан) (30 мая 1920 — 6 августа 1955)
 Иустин (Моисеску) (15 марта 1956 — 19 января 1957)
 Николай (Колан) (23 мая 1957 — 15 апреля 1967)
 Николай (Младин) (8 июня 1967 — 1 августа 1981)
 Антоний (Плэмэдялэ) (10 января 1982 — 29 августа 2005)
 Лаврентий (Стреза) (с 13 ноября 2005 года)

Примечания

Литература 
 Istoria bisericei gr. or. române din Transilvania şi Ungaria deia «unire» pană îa anul 1810 // Foaia Diecezana. Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. Caransebeş, în 14/26 Martie 1893. № 11. Anul Vili

Епархии Румынской православной церкви
Сибиу (жудец)
Брашов (жудец)
Появились в 1761 году
1761 год в религии
Религия в Сибиу